Кинк — это решение уравнений поля в некоторых теориях поля в  измерениях, интерполирующее между двумя вакуумами при изменении пространственной координаты от  до . Кинк является простейшим топологическим солитоном.

Кинк в модели одного действительного скалярного поля 

Рассмотрим теорию одного действительного скалярного поля в пространстве размерности  с действием
 
где  — потенциал поля, , а
 
Действие инвариантно относительно дискретного преобразования ; эта симметрия спонтанно нарушается, так как классические вакуумы равны .

Из принципа наименьшего действия получается уравнение поля
 

Будем искать статическое, то есть не зависящее от времени решение уравнений поля. В этом случае уравнение поля сводится к
 
где штрих обозначает производную по пространственной координате.
Полученное уравнение имеет следующее решение:
 
где  — постоянная интегрирования. Данное решение и является простейшим статическим кинком, интерполирующим между вакуумами  и  при изменении пространственной координаты от  до . Решение со знаком  называется антикинком.

Свойства решения 
Размер кинка имеет порядок величины , то есть порядок комптоновской длины волны элементарного возбуждения. Действительно, плотность энергии кинка
 
существенно отличается от нуля только в области .

Статическая энергия кинка равна
 
где  — масса элементарного возбуждения.

Полученное решение не инвариантно относительно пространственных трансляций и преобразований Лоренца. Однако эти преобразования переводят решения уравнений поля в другие решения. Применяя трансляции и преобразование Лоренца, получим следующее семейство нестатических решений:
 
где  — скорость движущегося кинка.

Кинк в модели одного комплексного скалярного поля 
Рассмотрим теорию одного комплексного скалярного поля в пространстве размерности  с лагранжианом
 
Принцип наименьшего действия приводит к следующим уравнениям поля:
 
 
Полученные уравнения имеют решением кинк из теории действительного скалярного поля

Кинк в уравнении синус-Гордона 

Рассмотрим теорию одного действительного скалярного поля в пространстве размерности  с лагранжианом
 
Принцип наименьшего действия приводит к уравнению
 

которое заменой  приводится к уравнению синус-Гордона
 
имеющему следующие частные решения, представляющие движущиеся со скоростью  кинки, интерполирующие между вакуумами  и  при изменении  от  до :
 
где  — произвольная постоянная. Знак  соответствует кинку, знак  — антикинку.

Примечания

Литература 
 Т. И. Белова, А. Е. Кудрявцев, Солитоны и их взаимодействия в классической теории поля, УФН 167, 377—406 (1997) .
 V.A. Gani, A.E. Kudryavtsev, M.A. Lizunova, Kink interactions in the (1+1)-dimensional φ6 model, Phys. Rev. D 89, 125009 (2014);  arXiv:1402.5903 [hep-th].
 V.A. Gani, V. Lensky, M.A. Lizunova, Kink excitation spectra in the (1+1)-dimensional φ8 model, JHEP 08 (2015) 147;  arXiv:1506.02313 [hep-th].
Классическая теория поля
Солитоны